San Justo – comune spagnolo della Castiglia e León
 San Justo – città argentina della provincia di Buenos Aires
 San Justo – cittadina argentina nella provincia di Santa Fe